Oligosoma — род ящериц из семейства сцинковых. Включает более 50 видов мелких и среднего размера сцинков, распространенных в Новой Зеландии.

Описание 
Длина тела без хвоста варьирует от 5 до 15 см, масса тела — от 2 до 130 г.

Образ жизни представителей данного рода разнообразен: встречаются наземные, древесные и роющие виды. Разные виды активны могут иметь дневную, ночную или сумеречную активность. Питаются преимущественно насекомыми и другими беспозвоночными, но могут также охотится на мелких пресмыкающихся. Многие виды поедают также ягоды, участвуя в распространении семян, и цветочный нектар. Роль этих сцинков в опылении цветов неизвестна.

Почти все виды живородящие, что обусловлено обитанием в холодном и умеренном климате. Самки рождают небольшое количество детёнышей не чаще чем раз в год. Исключением является яйцекладущий вид Oligosoma suteri, обитающий на галечных пляжах острова Северный с большей среднегодовой температурой.

Распространение 
Практически эндемичный для Новой Зеландии род, единственный не новозеландский представитель представитель которого (Oligosoma lichenigera) обитает на островах Норфолк и Лорд-Хау.

Виды 

В настоящее время описано 54 вида этого рода:
 Oligosoma acrinasum
 Oligosoma aeneum
 Oligosoma alani
 Oligosoma albornense
 Oligosoma auroraense
 Oligosoma awakopaka
 Oligosoma burganae
 Oligosoma chloronoton
 Oligosoma elium
 Oligosoma fallai
 Oligosoma grande
 Oligosoma hardyi
 Oligosoma homalonotum
 Oligosoma hoparatea
 Oligosoma inconspicuum
 Oligosoma infrapunctatum
 Oligosoma judgei
 Oligosoma kahurangi
 Oligosoma kakerakau
 Oligosoma kokowai
 Oligosoma levidensum
 Oligosoma lichenigerum
 Oligosoma lineoocellatum
 Oligosoma longipes
 Oligosoma maccanni
 Oligosoma macgregori
 Oligosoma microlepis
 Oligosoma moco
 Oligosoma newmani
 Oligosoma nigriplantare
 Oligosoma northlandi
 Oligosoma notosaurus
 Oligosoma oliveri
 Oligosoma ornatum
 Oligosoma otagense
 Oligosoma pachysomaticum
 Oligosoma pikitanga
 Oligosoma polychroma
 Oligosoma prasinum
 Oligosoma repens
 Oligosoma robinsoni
 Oligosoma roimata
 Oligosoma salmo
 Oligosoma smithi
 Oligosoma stenotis
 Oligosoma striatum
 Oligosoma suteri
 Oligosoma taumakae
 Oligosoma tekekahu
 Oligosoma toka
 Oligosoma townsi
 Oligosoma waimatense
 Oligosoma zelandicum

Примечания

Ссылки 
 North Island Oligosoma spp. skink recovery plan 2002—2012 (Threatened Species Recovery Plan 48)

Сцинковые
Пресмыкающиеся Новой Зеландии